

Patronymie
Pellicier est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :
 Alexandre Pellicier (1981- ), skieur-alpiniste ;
 Bruno Pellicier (1960- ), karatéka ;
 Guillaume Pellicier  (mort en 1529), évêque de Maguelone ;
 Guillaume Pellicier II (1498-1568), évêque et diplomate.

Homonymie de patronyme
Patronyme français